Az 1936. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát február 6. és 16. között rendezték. A tornát a brit csapat nyerte.

Ez volt egyben a 10. jégkorong-világbajnokság is.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Részt vevő nemzetek

Lebonyolítás 
A 15 csapatot 4 csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét, a csoportokból az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőbe jutott csapatok két csoportot alkottak, itt újabb körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A középdöntőből az első két helyezett jutott a négyes döntőbe. A négyes döntőben a csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak, és ennek a csoportnak a végeredménye volt egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

A csoport

B csoport

Négyes döntő 

Végeredmény

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Jegkorong
1936
1936